

Cinema 
 The Boys – film del 1962 diretto da Sidney J. Furie
 Amici per sempre (The Boys) – film del 1991 diretto da Glenn Jordan
 The Boys – film del 1998 diretto da Rowan Woods
 The Boys – film del 2003 diretto da S. Shankar
 The Boys: The Sherman Brothers' Story – film documentario del 2009

Musica 
 The Boys – gruppo musicale punk rock britannico
 The Boys – gruppo musicale rhythm and blues statunitense
 The Boys – album dei The Boys del 1977
 The Boys – album dei The Boys del 1990
 The Boys – album dei The Necks del 1998
 The Boys – album delle Girls' Generation del 2011
 The Boys – EP dei The Shadows del 1962
 The Boys – singolo delle Girls' Generation del 2011
 The Boys – singolo di Nicki Minaj del 2012

Fumetti 
 The Boys – serie a fumetti statunitense scritta da Garth Ennis e illustrata da Darick Robertson

Televisione 
 The Boys – sitcom statunitense del 1993
The Boys – serie televisiva del 2019 tratta dall'omonimo fumetto

Pagine correlate 
 Boys
 The Boy